Chochlowka (russisch ) steht für geographische Objekte in Russland:
 Chochlowka (Fluss), Nebenfluss der Andarma im Flusssystem des Ob

Dörfer:
 Chochlowka (Brjansk, Karatschewski), in der Oblast Brjansk, Karatschewski rajon
 Chochlowka (Brjansk, Klimowski), in der Oblast Brjansk, Klimowski rajon
 Chochlowka (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Chochlowka (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Chochlowka (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Chochlowka (Fatesch), in der Oblast Kursk, Fateschski rajon
 Chochlowka (Kursk, Tscheremissinowski), in der Oblast Kursk, Tscheremissinowski rajon
 Chochlowka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Chochlowka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Chochlowka (Perm), in der Region Perm
 Chochlowka (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Chochlowka (Smolensk, Chislawitschski), in der Oblast Smolensk, Chislawitschski rajon
 Chochlowka (Smolensk, Jelninski), in der Oblast Smolensk, Jelninski rajon
 Chochlowka (Smolensk, Safonowski), in der Oblast Smolensk, Safonowski rajon
 Chochlowka (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Chochlowka (Twer), in der Oblast Twer

weitere Objekte:
 Chochlowka (Museum), Freilichtmuseum in der Region Perm